Elektrossila (en ) peut faire référence à :
 l'usine Elektrossila, nom historique d'une grande usine d'équipements électriques de Léningrad et de Saint-Pétersbourg, en Russie ; aujourd'hui « Silovye Machiny »,
 Elektrossila, station de la ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg, desservant l'usine éponyme,
 Elektrossila, club de football de Léningrad (ancien nom de Saint-Pétersbourg), en Union soviétique.